Kasberger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Karl Kasberger (1891–1969), österreichischer Maler
 Mathias Kasberger (1819–1878), bayerischer Politiker und Landwirt